Список річок Швеції — перелік річок Швеції. У списку містяться дані про головні річки 119 основних річкових басейнів Швеції, а також про їхні найбільші притоки. Швеція має 112 великих річкових басейнів, що течуть у море. І вони пронумеровані. У річках та озерах є 52 види прісноводних риб, частина з яких є рідкісними.

Річки

Див. також 

 Географія Швеції

Примітки

Посилання 
 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

ш
р